Юрий Эдуардович Эрикона (род. 17 декабря 1959) — российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002), член Союза композиторов России.

Творчество

Музыка для театра 
 музыка для спектакля «Густав Васа» — «Малый театр»

Музыка для кино 
 1992—1994 — серия мультфильмов по трагедиям В. Шекспира «Гамлет», «Зимняя сказка», «Ричард Третий», «Буря» (российско-британский проект).
 2003 — «Чужое лицо (сериал)»
 2005 — «Обречённая стать звездой»
 2006 — «Гонка за счастьем»
 2007 — «Потапов, к доске!»

Дискография 
 1996 — «Я московский озорной гуляка» («Вечер современной музыки на стихи С. Есенина») (CD)
 1999 — «Женщине…» (CD)
 2002 — «Тихая и светлая история» (CD)
 2009 — «Звёзды советской эстрады. Спасибо за любовь» (45 композиций Ю.Эриконы в формате mp3).

Избранные песни 
 «Ты такая красивая» (музыка и стихи Юрия Эриконы) исполняет Александр Малинин
 «Белая птица» (музыка и стихи Юрия Эриконы), исполняет Ирина Аллегрова
 «Тихая и светлая история» (музыка и стихи Юрия Эриконы), исполняет Ирина Аллегрова
 «Клоун» (стихи Юрия Гарина), исполняет Ирина Аллегрова
 «Сплетни» (стихи Юрия Гарина, исполняет Ирина Аллегрова
 «Спасибо за любовь» (музыка Ю.Эриконы стихи В.Веледницкого и Юрия Эриконы), исполняет Ирина Понаровская
 «Памяти Норд-Ост» (стихи Николая Зиновьева), исполняет Иосиф Кобзон
 «Колыбельная» (стихи Ильи Резника), исполняет Иосиф Кобзон
 «Мир, открытый тобой» (музыка и стихи Юрия Эриконы), исполняет Юрий Эрикона
 «Вижу сон» (слова Сергея Есенина), исполняет Николай Караченцов
 «Я зажёг свой костёр» (слова Сергея Есенина), исполняет Николай Караченцов
 «Пути-дороги» (музыка и слова Юрия Эриконы), исполняет Николай Караченцов
 «Ты меня не любишь, не жалеешь» (слова Сергея Есенина), исполняет Александр Михайлов
 «На шее нет креста» (слова Николая Зиновьева), исполняет Александр Михайлов
 «Бархатные сезоны в Сочи» (музыка и слова Юрия Эриконы), исполняет Николай Носков
 «Алый парус» (слова Юрия Гуреева), исполняет Михаил Боярский
 «Сезон дождей» (слова Льва Алексеева), исполняет Михаил Боярский
 «Огонь в камине» (слова Николая Зиновьева), исполняет Михаил Боярский
 «Фабула» (слова Николая Зиновьева), исполняет Наталья Гундарева
 «Последний эшелон» (слова Ильи Резника), исполняет Иосиф Кобзон
 «Полутона» (слова Николая Зиновьева), исполняет Лев Лещенко

Примечания 

Композиторы СССР
Композиторы России
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Персоналии:Москва